2 miejscowości w Polsce:
 Pękowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Gzy
 Pękowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek